Brennus két gall vezér neve:

 Brennus (? – i. e. 390)
 Brennus (? – i. e. 279)